Доміні́к Е́двард Ку́пер (;  , Гринвіч, Лондон, Велика Британія) – англійський артист телебачення, кіно, театру та радіо. Найбільш відомий завдяки ролям у телесеріалі «Проповідник», фільмах «Мамма Міа!», «Мамма Міа! 2» та за роллю молодого Говарда Старка, батька Тоні Старка, у кіновсесвіті «Марвел».

Фільмографія

Примітки

Посилання 

Англійські телеактори
Англійські театральні актори
Англійські кіноактори
Англійські актори озвучування